Maleo pode se referir a:
 Maleo, comuna da Itália;
 Macrocephalon maleo, ave da Indonésia.

Desambiguação